

500001–500100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 500001 || || 1 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#d6d6d6
| 500002 || || 6 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 500003 || || 15 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#d6d6d6
| 500004 || || 2 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#d6d6d6
| 500005 || || 5 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 500006 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 500007 || || 20 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 500008 || || 12 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 500009 || || 6 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#d6d6d6
| 500010 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 500011 || || 20 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 500012 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 500013 || || 25 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#d6d6d6
| 500014 || || 31 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 500015 || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 500016 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 500017 || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 500018 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 500019 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#d6d6d6
| 500020 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 500021 || || 10 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 500022 || || 31 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#d6d6d6
| 500023 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 500024 || || 13 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 500025 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#FA8072
| 500026 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 500027 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#d6d6d6
| 500028 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 500029 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#fefefe
| 500030 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 500031 || || 3 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#d6d6d6
| 500032 || || 30 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#d6d6d6
| 500033 || || 4 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#fefefe
| 500034 || || 20 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#d6d6d6
| 500035 || || 4 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 500036 || || 9 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#d6d6d6
| 500037 || || 19 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#d6d6d6
| 500038 || || 11 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#d6d6d6
| 500039 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 500040 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 500041 || || 4 d'octubre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 500042 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 500043 || || 14 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 500044 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 500045 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#fefefe
| 500046 || || 30 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 500047 || || 26 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 500048 || || 23 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#fefefe
| 500049 || || 23 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#fefefe
| 500050 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#fefefe
| 500051 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 500052 || || 14 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 500053 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#fefefe
| 500054 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#d6d6d6
| 500055 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#d6d6d6
| 500056 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#fefefe
| 500057 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#d6d6d6
| 500058 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#d6d6d6
| 500059 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 500060 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#fefefe
| 500061 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 500062 || || 3 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 500063 || || 20 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#fefefe
| 500064 || || 23 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#fefefe
| 500065 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#fefefe
| 500066 || || 6 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#fefefe
| 500067 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 500068 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 500069 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#fefefe
| 500070 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#d6d6d6
| 500071 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#fefefe
| 500072 || || 18 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#d6d6d6
| 500073 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#fefefe
| 500074 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#fefefe
| 500075 || || 17 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#fefefe
| 500076 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#fefefe
| 500077 || || 1 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#fefefe
| 500078 || || 25 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#fefefe
| 500079 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#FFC2E0
| 500080 || || 30 de novembre de 2011 || Catalina || CSS || APOPHA ||  —
|-id=081 bgcolor=#fefefe
| 500081 || || 24 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#fefefe
| 500082 || || 17 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#fefefe
| 500083 || || 27 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#fefefe
| 500084 || || 25 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#fefefe
| 500085 || || 26 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#fefefe
| 500086 || || 27 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#fefefe
| 500087 || || 29 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#fefefe
| 500088 || || 31 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#fefefe
| 500089 || || 30 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#d6d6d6
| 500090 || || 30 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#fefefe
| 500091 || || 16 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#E9E9E9
| 500092 || || 10 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#fefefe
| 500093 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#FFC2E0
| 500094 || || 21 de gener de 2012 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=095 bgcolor=#fefefe
| 500095 || || 28 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#fefefe
| 500096 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#fefefe
| 500097 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#fefefe
| 500098 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#fefefe
| 500099 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#fefefe
| 500100 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

500101–500200 

|-bgcolor=#fefefe
| 500101 || || 25 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#fefefe
| 500102 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#fefefe
| 500103 || || 21 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#fefefe
| 500104 || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#fefefe
| 500105 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#fefefe
| 500106 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#fefefe
| 500107 || || 21 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#fefefe
| 500108 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#fefefe
| 500109 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#fefefe
| 500110 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#fefefe
| 500111 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 500112 || || 27 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#fefefe
| 500113 || || 27 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#fefefe
| 500114 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#fefefe
| 500115 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#fefefe
| 500116 || || 20 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 500117 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#fefefe
| 500118 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 500119 || || 17 de novembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#fefefe
| 500120 || || 29 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#fefefe
| 500121 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#fefefe
| 500122 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#fefefe
| 500123 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#fefefe
| 500124 || || 18 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 500125 || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#fefefe
| 500126 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#fefefe
| 500127 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#fefefe
| 500128 || || 13 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#fefefe
| 500129 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#fefefe
| 500130 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#E9E9E9
| 500131 || || 26 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#fefefe
| 500132 || || 9 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#fefefe
| 500133 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#fefefe
| 500134 || || 12 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#fefefe
| 500135 || || 4 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#FFC2E0
| 500136 || || 15 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=137 bgcolor=#fefefe
| 500137 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#fefefe
| 500138 || || 14 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#fefefe
| 500139 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#E9E9E9
| 500140 || || 4 de juny de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 500141 || || 2 de juny de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 500142 || || 10 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 500143 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#fefefe
| 500144 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 500145 || || 24 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#fefefe
| 500146 || || 13 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#fefefe
| 500147 || || 24 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 500148 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#fefefe
| 500149 || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#fefefe
| 500150 || || 30 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#fefefe
| 500151 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 500152 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 500153 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#fefefe
| 500154 || || 26 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#fefefe
| 500155 || || 26 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 500156 || || 6 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#fefefe
| 500157 || || 1 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 500158 || || 18 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#fefefe
| 500159 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#fefefe
| 500160 || || 20 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#fefefe
| 500161 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#fefefe
| 500162 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#fefefe
| 500163 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#fefefe
| 500164 || || 4 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#fefefe
| 500165 || || 6 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#fefefe
| 500166 || || 16 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#fefefe
| 500167 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#fefefe
| 500168 || || 22 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#fefefe
| 500169 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 500170 || || 26 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#fefefe
| 500171 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#fefefe
| 500172 || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#fefefe
| 500173 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#fefefe
| 500174 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#fefefe
| 500175 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#fefefe
| 500176 || || 10 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#fefefe
| 500177 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 500178 || || 21 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#fefefe
| 500179 || || 26 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#fefefe
| 500180 || || 22 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#E9E9E9
| 500181 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#fefefe
| 500182 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 500183 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#fefefe
| 500184 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 500185 || || 27 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#fefefe
| 500186 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 500187 || || 15 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 500188 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#fefefe
| 500189 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#fefefe
| 500190 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 500191 || || 24 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 500192 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 500193 || || 29 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 500194 || || 24 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 500195 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 500196 || || 27 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#E9E9E9
| 500197 || || 16 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#E9E9E9
| 500198 || || 2 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 500199 || || 6 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 500200 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

500201–500300 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 500201 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#E9E9E9
| 500202 || || 14 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#E9E9E9
| 500203 || || 29 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 500204 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#E9E9E9
| 500205 || || 25 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 500206 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#E9E9E9
| 500207 || || 29 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#E9E9E9
| 500208 || || 24 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#fefefe
| 500209 || || 15 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#E9E9E9
| 500210 || || 23 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#E9E9E9
| 500211 || || 28 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 500212 || || 27 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#E9E9E9
| 500213 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#fefefe
| 500214 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#E9E9E9
| 500215 || || 27 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#fefefe
| 500216 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#E9E9E9
| 500217 || || 21 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#fefefe
| 500218 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#E9E9E9
| 500219 || || 21 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#E9E9E9
| 500220 || || 6 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#E9E9E9
| 500221 || || 28 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#E9E9E9
| 500222 || || 26 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#E9E9E9
| 500223 || || 22 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#E9E9E9
| 500224 || || 29 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#E9E9E9
| 500225 || || 29 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 500226 || || 8 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#E9E9E9
| 500227 || || 29 d'abril de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 500228 || || 18 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#E9E9E9
| 500229 || || 29 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#E9E9E9
| 500230 || || 28 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#E9E9E9
| 500231 || || 20 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#E9E9E9
| 500232 || || 17 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#E9E9E9
| 500233 || || 21 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#E9E9E9
| 500234 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#E9E9E9
| 500235 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#E9E9E9
| 500236 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#E9E9E9
| 500237 || || 30 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 500238 || || 12 de maig de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 500239 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#E9E9E9
| 500240 || || 28 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 500241 || || 29 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#E9E9E9
| 500242 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#E9E9E9
| 500243 || || 16 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 500244 || || 1 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 500245 || || 2 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#E9E9E9
| 500246 || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#E9E9E9
| 500247 || || 17 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#E9E9E9
| 500248 || || 17 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 500249 || || 15 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#E9E9E9
| 500250 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#fefefe
| 500251 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#E9E9E9
| 500252 || || 21 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#E9E9E9
| 500253 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#E9E9E9
| 500254 || || 10 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#E9E9E9
| 500255 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#E9E9E9
| 500256 || || 16 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#E9E9E9
| 500257 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#E9E9E9
| 500258 || || 20 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 500259 || || 29 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#E9E9E9
| 500260 || || 15 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#E9E9E9
| 500261 || || 31 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#E9E9E9
| 500262 || || 15 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 500263 || || 14 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#E9E9E9
| 500264 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#E9E9E9
| 500265 || || 14 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 500266 || || 15 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 500267 || || 16 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#E9E9E9
| 500268 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#E9E9E9
| 500269 || || 21 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 500270 || || 15 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 500271 || || 29 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#E9E9E9
| 500272 || || 16 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 500273 || || 12 de juny de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#E9E9E9
| 500274 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 500275 || || 6 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 500276 || || 8 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 500277 || || 8 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#d6d6d6
| 500278 || || 8 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 500279 || || 29 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 500280 || || 9 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 500281 || || 10 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 500282 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 500283 || || 10 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#fefefe
| 500284 || || 7 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 500285 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#FA8072
| 500286 || || 11 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 500287 || || 29 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#E9E9E9
| 500288 || || 24 d'abril de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 500289 || || 11 d'agost de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#E9E9E9
| 500290 || || 13 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 500291 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 500292 || || 14 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#d6d6d6
| 500293 || || 14 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#fefefe
| 500294 || || 16 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 500295 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#d6d6d6
| 500296 || || 16 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#fefefe
| 500297 || || 8 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#d6d6d6
| 500298 || || 14 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 500299 || || 14 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 500300 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

500301–500400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 500301 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#d6d6d6
| 500302 || || 13 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#d6d6d6
| 500303 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 500304 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#fefefe
| 500305 || || 10 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#d6d6d6
| 500306 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 500307 || || 25 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 500308 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#d6d6d6
| 500309 || || 13 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#d6d6d6
| 500310 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#d6d6d6
| 500311 || || 12 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#d6d6d6
| 500312 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 500313 || || 15 de setembre de 2012 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 500314 || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 500315 || || 20 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#d6d6d6
| 500316 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#d6d6d6
| 500317 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#d6d6d6
| 500318 || || 7 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 500319 || || 25 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 500320 || || 15 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#d6d6d6
| 500321 || || 15 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 500322 || || 7 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#d6d6d6
| 500323 || || 13 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#d6d6d6
| 500324 || || 30 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#FA8072
| 500325 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 500326 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#d6d6d6
| 500327 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#fefefe
| 500328 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#d6d6d6
| 500329 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#d6d6d6
| 500330 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#d6d6d6
| 500331 || || 17 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 500332 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 500333 || || 18 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#d6d6d6
| 500334 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#d6d6d6
| 500335 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 500336 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#d6d6d6
| 500337 || || 13 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#d6d6d6
| 500338 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 500339 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 500340 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 500341 || || 9 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#fefefe
| 500342 || || 21 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#FA8072
| 500343 || || 27 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 500344 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 500345 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#d6d6d6
| 500346 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#d6d6d6
| 500347 || || 20 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#d6d6d6
| 500348 || || 5 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 500349 || || 5 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 500350 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 500351 || || 19 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#d6d6d6
| 500352 || || 28 d'agost de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#d6d6d6
| 500353 || || 23 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 500354 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#fefefe
| 500355 || || 6 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 500356 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 500357 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 500358 || || 9 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 500359 || || 22 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 500360 || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 500361 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 500362 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 500363 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#d6d6d6
| 500364 || || 13 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 500365 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 500366 || || 21 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 500367 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#d6d6d6
| 500368 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 500369 || || 12 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#d6d6d6
| 500370 || || 16 de febrer de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 500371 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 500372 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#d6d6d6
| 500373 || || 6 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 500374 || || 6 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 500375 || || 8 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#d6d6d6
| 500376 || || 19 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 500377 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#d6d6d6
| 500378 || || 13 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#d6d6d6
| 500379 || || 18 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 500380 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 500381 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#d6d6d6
| 500382 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 500383 || || 20 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#d6d6d6
| 500384 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 500385 || || 14 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 500386 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 500387 || || 6 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 500388 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 500389 || || 6 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 500390 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 500391 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#d6d6d6
| 500392 || || 22 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 500393 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#d6d6d6
| 500394 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#d6d6d6
| 500395 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#d6d6d6
| 500396 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 500397 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 500398 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#d6d6d6
| 500399 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 500400 || || 8 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

500401–500500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 500401 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 500402 || || 23 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 500403 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 500404 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 500405 || || 18 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 500406 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 500407 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 500408 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 500409 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 500410 || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 500411 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 500412 || || 4 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#d6d6d6
| 500413 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 500414 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 500415 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 500416 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 500417 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 500418 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#d6d6d6
| 500419 || || 12 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#d6d6d6
| 500420 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#d6d6d6
| 500421 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#fefefe
| 500422 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#d6d6d6
| 500423 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 500424 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#d6d6d6
| 500425 || || 19 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#d6d6d6
| 500426 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 500427 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#d6d6d6
| 500428 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#fefefe
| 500429 || || 11 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#fefefe
| 500430 || || 9 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 500431 || || 16 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 500432 || || 13 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 500433 || || 20 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 500434 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 500435 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#d6d6d6
| 500436 || || 16 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 500437 || || 15 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 500438 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#d6d6d6
| 500439 || || 23 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#d6d6d6
| 500440 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#d6d6d6
| 500441 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#d6d6d6
| 500442 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#d6d6d6
| 500443 || || 13 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 500444 || || 19 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 500445 || || 21 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 500446 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#d6d6d6
| 500447 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#d6d6d6
| 500448 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 500449 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#d6d6d6
| 500450 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 500451 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 500452 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 500453 || || 11 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 500454 || || 18 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 500455 || || 21 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#d6d6d6
| 500456 || || 20 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#d6d6d6
| 500457 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 500458 || || 29 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 500459 || || 20 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 500460 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 500461 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 500462 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 500463 || || 11 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 500464 || || 20 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 500465 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 500466 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#d6d6d6
| 500467 || || 20 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 500468 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 500469 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#d6d6d6
| 500470 || || 12 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#d6d6d6
| 500471 || || 22 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#fefefe
| 500472 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 500473 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 500474 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 500475 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 500476 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 500477 || || 14 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 500478 || || 18 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 500479 || || 21 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 500480 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#fefefe
| 500481 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 500482 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#d6d6d6
| 500483 || || 1 d'abril de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 500484 || || 28 de juliol de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 500485 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 500486 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 500487 || || 26 de març de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 500488 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#d6d6d6
| 500489 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 500490 || || 14 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 500491 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 500492 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#d6d6d6
| 500493 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 500494 || || 23 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 500495 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 500496 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#d6d6d6
| 500497 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 500498 || || 11 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 500499 || || 15 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 500500 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

500501–500600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 500501 || || 18 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 500502 || || 5 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 500503 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 500504 || || 6 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#d6d6d6
| 500505 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#d6d6d6
| 500506 || || 9 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 500507 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#d6d6d6
| 500508 || || 16 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#d6d6d6
| 500509 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 500510 || || 25 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#d6d6d6
| 500511 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 500512 || || 17 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 500513 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#d6d6d6
| 500514 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 500515 || || 14 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 500516 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#d6d6d6
| 500517 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#E9E9E9
| 500518 || || 14 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 500519 || || 28 d'agost de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 500520 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#d6d6d6
| 500521 || || 5 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 500522 || || 9 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 500523 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#d6d6d6
| 500524 || || 14 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#FA8072
| 500525 || || 24 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#d6d6d6
| 500526 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#fefefe
| 500527 || || 15 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 500528 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#d6d6d6
| 500529 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#fefefe
| 500530 || || 24 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#d6d6d6
| 500531 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#d6d6d6
| 500532 || || 16 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 500533 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#d6d6d6
| 500534 || || 12 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#d6d6d6
| 500535 || || 16 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#d6d6d6
| 500536 || || 16 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 500537 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#d6d6d6
| 500538 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#d6d6d6
| 500539 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 500540 || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#d6d6d6
| 500541 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#d6d6d6
| 500542 || || 20 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#d6d6d6
| 500543 || || 9 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#d6d6d6
| 500544 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 500545 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#d6d6d6
| 500546 || || 28 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 500547 || || 19 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#d6d6d6
| 500548 || || 2 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#d6d6d6
| 500549 || || 22 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 500550 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 500551 || || 5 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#d6d6d6
| 500552 || || 21 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#d6d6d6
| 500553 || || 16 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 500554 || || 15 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#d6d6d6
| 500555 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 500556 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 500557 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#d6d6d6
| 500558 || || 9 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 500559 || || 22 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 500560 || || 19 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#d6d6d6
| 500561 || || 19 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#d6d6d6
| 500562 || || 24 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#fefefe
| 500563 || || 8 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#d6d6d6
| 500564 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#fefefe
| 500565 || || 5 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#fefefe
| 500566 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#d6d6d6
| 500567 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 500568 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#d6d6d6
| 500569 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#fefefe
| 500570 || || 18 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 500571 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#d6d6d6
| 500572 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#d6d6d6
| 500573 || || 14 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#d6d6d6
| 500574 || || 21 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#d6d6d6
| 500575 || || 6 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#d6d6d6
| 500576 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#d6d6d6
| 500577 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#d6d6d6
| 500578 || || 25 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#d6d6d6
| 500579 || || 7 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#d6d6d6
| 500580 || || 31 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#d6d6d6
| 500581 || || 30 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 500582 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#d6d6d6
| 500583 || || 17 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#fefefe
| 500584 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#d6d6d6
| 500585 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#d6d6d6
| 500586 || || 25 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 500587 || || 16 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#d6d6d6
| 500588 || || 6 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#d6d6d6
| 500589 || || 7 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#d6d6d6
| 500590 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#d6d6d6
| 500591 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 500592 || || 19 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#d6d6d6
| 500593 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#d6d6d6
| 500594 || || 19 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#d6d6d6
| 500595 || || 16 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#d6d6d6
| 500596 || || 7 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 500597 || || 8 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 500598 || || 11 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 500599 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 500600 || || 15 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

500601–500700 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 500601 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#d6d6d6
| 500602 || || 13 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#d6d6d6
| 500603 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 500604 || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 500605 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 500606 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#d6d6d6
| 500607 || || 23 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#d6d6d6
| 500608 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#d6d6d6
| 500609 || || 20 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#fefefe
| 500610 || || 18 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#d6d6d6
| 500611 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#d6d6d6
| 500612 || || 18 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 500613 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#d6d6d6
| 500614 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#d6d6d6
| 500615 || || 19 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 500616 || || 19 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#d6d6d6
| 500617 || || 18 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#fefefe
| 500618 || || 29 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#d6d6d6
| 500619 || || 19 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#d6d6d6
| 500620 || || 28 d'agost de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#d6d6d6
| 500621 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 500622 || || 13 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#d6d6d6
| 500623 || || 11 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#d6d6d6
| 500624 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#d6d6d6
| 500625 || || 22 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#d6d6d6
| 500626 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#d6d6d6
| 500627 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#d6d6d6
| 500628 || || 6 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#d6d6d6
| 500629 || || 13 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#d6d6d6
| 500630 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#d6d6d6
| 500631 || || 12 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#d6d6d6
| 500632 || || 21 de febrer de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#fefefe
| 500633 || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#fefefe
| 500634 || || 19 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#d6d6d6
| 500635 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#d6d6d6
| 500636 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#d6d6d6
| 500637 || || 2 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#FA8072
| 500638 || || 23 de juny de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#fefefe
| 500639 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#fefefe
| 500640 || || 16 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#d6d6d6
| 500641 || || 20 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 500642 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#d6d6d6
| 500643 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#d6d6d6
| 500644 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#d6d6d6
| 500645 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#d6d6d6
| 500646 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#d6d6d6
| 500647 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#d6d6d6
| 500648 || || 17 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#d6d6d6
| 500649 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#d6d6d6
| 500650 || || 17 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#d6d6d6
| 500651 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#d6d6d6
| 500652 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#d6d6d6
| 500653 || || 5 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#d6d6d6
| 500654 || || 6 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#d6d6d6
| 500655 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 500656 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#d6d6d6
| 500657 || || 18 de juliol de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#d6d6d6
| 500658 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 500659 || || 25 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 500660 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#d6d6d6
| 500661 || || 17 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 500662 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#d6d6d6
| 500663 || || 11 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#d6d6d6
| 500664 || || 14 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#fefefe
| 500665 || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#d6d6d6
| 500666 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#d6d6d6
| 500667 || || 11 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 500668 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#d6d6d6
| 500669 || || 5 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#d6d6d6
| 500670 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 500671 || || 1 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 500672 || || 1 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#d6d6d6
| 500673 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 500674 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#d6d6d6
| 500675 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#d6d6d6
| 500676 || || 18 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#d6d6d6
| 500677 || || 21 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#d6d6d6
| 500678 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 500679 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#d6d6d6
| 500680 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#d6d6d6
| 500681 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#d6d6d6
| 500682 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#d6d6d6
| 500683 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#d6d6d6
| 500684 || || 27 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#d6d6d6
| 500685 || || 15 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#d6d6d6
| 500686 || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 500687 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#d6d6d6
| 500688 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#d6d6d6
| 500689 || || 26 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#d6d6d6
| 500690 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#d6d6d6
| 500691 || || 21 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#d6d6d6
| 500692 || || 16 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#d6d6d6
| 500693 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#fefefe
| 500694 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#d6d6d6
| 500695 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#d6d6d6
| 500696 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 500697 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#d6d6d6
| 500698 || || 13 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 500699 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 500700 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

500701–500800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 500701 || || 17 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 500702 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#fefefe
| 500703 || || 23 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 500704 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 500705 || || 26 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#d6d6d6
| 500706 || || 28 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#d6d6d6
| 500707 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 500708 || || 23 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 500709 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#d6d6d6
| 500710 || || 26 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#fefefe
| 500711 || || 3 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 500712 || || 21 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#d6d6d6
| 500713 || || 4 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#d6d6d6
| 500714 || || 16 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 500715 || || 7 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#d6d6d6
| 500716 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#d6d6d6
| 500717 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#d6d6d6
| 500718 || || 27 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#d6d6d6
| 500719 || || 26 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#d6d6d6
| 500720 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#d6d6d6
| 500721 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 500722 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#d6d6d6
| 500723 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#d6d6d6
| 500724 || || 14 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 500725 || || 6 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#fefefe
| 500726 || || 4 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#d6d6d6
| 500727 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 500728 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#d6d6d6
| 500729 || || 5 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#d6d6d6
| 500730 || || 7 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#d6d6d6
| 500731 || || 27 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#d6d6d6
| 500732 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#d6d6d6
| 500733 || || 11 de novembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#fefefe
| 500734 || || 23 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 500735 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#d6d6d6
| 500736 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#d6d6d6
| 500737 || || 5 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#d6d6d6
| 500738 || || 14 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 500739 || || 22 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 500740 || || 15 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#d6d6d6
| 500741 || || 6 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 500742 || || 9 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#FA8072
| 500743 || || 29 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#fefefe
| 500744 || || 13 de desembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#d6d6d6
| 500745 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#fefefe
| 500746 || || 9 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 500747 || || 24 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#fefefe
| 500748 || || 5 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#FFC2E0
| 500749 || || 9 de gener de 2013 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=750 bgcolor=#fefefe
| 500750 || || 8 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 500751 || || 11 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#fefefe
| 500752 || || 7 de gener de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#d6d6d6
| 500753 || || 3 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#d6d6d6
| 500754 || || 26 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 500755 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#fefefe
| 500756 || || 3 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#d6d6d6
| 500757 || || 8 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#fefefe
| 500758 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#fefefe
| 500759 || || 9 de desembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#d6d6d6
| 500760 || || 28 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#fefefe
| 500761 || || 7 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#fefefe
| 500762 || || 27 de setembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#fefefe
| 500763 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#fefefe
| 500764 || || 20 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#fefefe
| 500765 || || 27 de setembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#fefefe
| 500766 || || 4 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#fefefe
| 500767 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#fefefe
| 500768 || || 9 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#FA8072
| 500769 || || 4 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#d6d6d6
| 500770 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#fefefe
| 500771 || || 12 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#fefefe
| 500772 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 500773 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#fefefe
| 500774 || || 31 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#d6d6d6
| 500775 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#fefefe
| 500776 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#fefefe
| 500777 || || 2 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#fefefe
| 500778 || || 24 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#d6d6d6
| 500779 || || 25 de novembre de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#fefefe
| 500780 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#fefefe
| 500781 || || 6 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#fefefe
| 500782 || || 3 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#d6d6d6
| 500783 || || 6 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#C2FFFF
| 500784 || || 6 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || L4 ||  —
|-id=785 bgcolor=#fefefe
| 500785 || || 15 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#d6d6d6
| 500786 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#FA8072
| 500787 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#FA8072
| 500788 || || 4 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#fefefe
| 500789 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 500790 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#FA8072
| 500791 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#fefefe
| 500792 || || 11 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#fefefe
| 500793 || || 2 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#fefefe
| 500794 || || 17 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#fefefe
| 500795 || || 13 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#fefefe
| 500796 || || 14 de març de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#fefefe
| 500797 || || 17 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#fefefe
| 500798 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#fefefe
| 500799 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#fefefe
| 500800 || || 2 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

500801–500900 

|-bgcolor=#fefefe
| 500801 || || 4 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#fefefe
| 500802 || || 14 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#fefefe
| 500803 || || 15 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#fefefe
| 500804 || || 3 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 500805 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#fefefe
| 500806 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#fefefe
| 500807 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#fefefe
| 500808 || || 16 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#fefefe
| 500809 || || 13 de juliol de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#fefefe
| 500810 || || 7 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#fefefe
| 500811 || || 13 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#fefefe
| 500812 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#fefefe
| 500813 || || 19 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#fefefe
| 500814 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#FA8072
| 500815 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#fefefe
| 500816 || || 21 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#fefefe
| 500817 || || 5 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#fefefe
| 500818 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#fefefe
| 500819 || || 19 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#fefefe
| 500820 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#fefefe
| 500821 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#fefefe
| 500822 || || 13 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#fefefe
| 500823 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#fefefe
| 500824 || || 13 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 500825 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#fefefe
| 500826 || || 21 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#fefefe
| 500827 || || 17 de juliol de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#C2E0FF
| 500828 || || 4 d'abril de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || res4:7 ||  —
|-id=829 bgcolor=#C2E0FF
| 500829 || || 4 d'abril de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || cubewano? ||  —
|-id=830 bgcolor=#C2E0FF
| 500830 || || 4 d'abril de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || cubewano? ||  —
|-id=831 bgcolor=#C2E0FF
| 500831 || || 9 d'abril de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || cubewano ||  —
|-id=832 bgcolor=#C2E0FF
| 500832 || || 4 d'abril de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || SDO ||  —
|-id=833 bgcolor=#C2E0FF
| 500833 || || 4 d'abril de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || plutino ||  —
|-id=834 bgcolor=#C2E0FF
| 500834 || || 9 d'abril de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || plutino ||  —
|-id=835 bgcolor=#C2E0FF
| 500835 || || 4 d'abril de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || cubewano ||  —
|-id=836 bgcolor=#C2E0FF
| 500836 || || 4 d'abril de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || cubewano ||  —
|-id=837 bgcolor=#C2E0FF
| 500837 || || 9 d'abril de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || cubewano ||  —
|-id=838 bgcolor=#C2E0FF
| 500838 || || 9 d'abril de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || cubewano ||  —
|-id=839 bgcolor=#C2E0FF
| 500839 || || 9 d'abril de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || cubewano ||  —
|-id=840 bgcolor=#C2E0FF
| 500840 || || 9 d'abril de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || cubewano ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 500841 || || 4 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 500842 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 500843 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#fefefe
| 500844 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#fefefe
| 500845 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#fefefe
| 500846 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#fefefe
| 500847 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#fefefe
| 500848 || || 21 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 500849 || || 14 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 500850 || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#fefefe
| 500851 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#fefefe
| 500852 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#fefefe
| 500853 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#fefefe
| 500854 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#fefefe
| 500855 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#C2E0FF
| 500856 || || 19 d'abril de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || cubewano ||  —
|-id=857 bgcolor=#fefefe
| 500857 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#fefefe
| 500858 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#fefefe
| 500859 || || 3 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#fefefe
| 500860 || || 6 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#fefefe
| 500861 || || 17 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 500862 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#fefefe
| 500863 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#E9E9E9
| 500864 || || 10 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#fefefe
| 500865 || || 9 de maig de 2013 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#fefefe
| 500866 || || 2 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#fefefe
| 500867 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#fefefe
| 500868 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#fefefe
| 500869 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#fefefe
| 500870 || || 7 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 500871 || || 16 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#fefefe
| 500872 || || 14 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#fefefe
| 500873 || || 8 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#fefefe
| 500874 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#fefefe
| 500875 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#C2E0FF
| 500876 || || 8 de maig de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || SDO ||  —
|-id=877 bgcolor=#C2E0FF
| 500877 || || 7 de maig de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || res1:2 ||  —
|-id=878 bgcolor=#C2E0FF
| 500878 || || 7 de maig de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || cubewano? ||  —
|-id=879 bgcolor=#C2E0FF
| 500879 || || 7 de maig de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || SDO ||  —
|-id=880 bgcolor=#C2E0FF
| 500880 || || 7 de maig de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || res1:2 ||  —
|-id=881 bgcolor=#C2E0FF
| 500881 || || 8 de maig de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || cubewano ||  —
|-id=882 bgcolor=#C2E0FF
| 500882 || || 8 de maig de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || res3:7 ||  —
|-id=883 bgcolor=#C2E0FF
| 500883 || || 8 de maig de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || plutino ||  —
|-id=884 bgcolor=#C2E0FF
| 500884 || || 8 de maig de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || plutino ||  —
|-id=885 bgcolor=#C2E0FF
| 500885 || || 8 de maig de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || plutino ||  —
|-id=886 bgcolor=#C2E0FF
| 500886 || || 7 de maig de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || cubewano? ||  —
|-id=887 bgcolor=#C2E0FF
| 500887 || || 7 de maig de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || cubewano ||  —
|-id=888 bgcolor=#C2E0FF
| 500888 || || 7 de maig de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || cubewano ||  —
|-id=889 bgcolor=#fefefe
| 500889 || || 16 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#fefefe
| 500890 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#fefefe
| 500891 || || 17 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 500892 || || 9 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#fefefe
| 500893 || || 16 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#fefefe
| 500894 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#fefefe
| 500895 || || 16 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 500896 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#fefefe
| 500897 || || 3 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 500898 || || 14 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#fefefe
| 500899 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#fefefe
| 500900 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

500901–501000 

|-bgcolor=#fefefe
| 500901 || || 18 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 500902 || || 19 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#fefefe
| 500903 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#E9E9E9
| 500904 || || 4 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#fefefe
| 500905 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 500906 || || 30 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#fefefe
| 500907 || || 8 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#fefefe
| 500908 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#fefefe
| 500909 || || 1 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#d6d6d6
| 500910 || || 31 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 500911 || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#FA8072
| 500912 || || 8 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 500913 || || 2 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#fefefe
| 500914 || || 23 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#fefefe
| 500915 || || 3 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#E9E9E9
| 500916 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 500917 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#E9E9E9
| 500918 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#fefefe
| 500919 || || 20 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 500920 || || 26 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#E9E9E9
| 500921 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#FFC2E0
| 500922 || || 8 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=923 bgcolor=#E9E9E9
| 500923 || || 9 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#fefefe
| 500924 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#E9E9E9
| 500925 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#fefefe
| 500926 || || 13 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#fefefe
| 500927 || || 28 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#fefefe
| 500928 || || 9 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 500929 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 500930 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 500931 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 500932 || || 24 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 500933 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#E9E9E9
| 500934 || || 9 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 500935 || || 12 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#fefefe
| 500936 || || 15 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 500937 || || 15 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#fefefe
| 500938 || || 15 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#fefefe
| 500939 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#E9E9E9
| 500940 || || 28 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 500941 || || 1 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 500942 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#E9E9E9
| 500943 || || 25 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#fefefe
| 500944 || || 19 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 500945 || || 31 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 500946 || || 20 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 500947 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 500948 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 500949 || || 6 de març de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 500950 || || 28 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#fefefe
| 500951 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 500952 || || 8 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 500953 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#fefefe
| 500954 || || 29 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#fefefe
| 500955 || || 26 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 500956 || || 12 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#fefefe
| 500957 || || 5 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 500958 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 500959 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 500960 || || 22 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#fefefe
| 500961 || || 24 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#fefefe
| 500962 || || 27 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 500963 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 500964 || || 8 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 500965 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#fefefe
| 500966 || || 4 de maig de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#fefefe
| 500967 || || 21 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 500968 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#fefefe
| 500969 || || 8 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#fefefe
| 500970 || || 8 de juliol de 2013 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 500971 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#fefefe
| 500972 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#fefefe
| 500973 || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 500974 || || 14 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#E9E9E9
| 500975 || || 8 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 500976 || || 12 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 500977 || || 12 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 500978 || || 18 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 500979 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#fefefe
| 500980 || || 16 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 500981 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 500982 || || 15 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 500983 || || 9 d'agost de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#E9E9E9
| 500984 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 500985 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 500986 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 500987 || || 15 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 500988 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 500989 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 500990 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 500991 || || 15 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 500992 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#E9E9E9
| 500993 || || 28 d'agost de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#fefefe
| 500994 || || 14 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 500995 || || 1 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#E9E9E9
| 500996 || || 9 de novembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#E9E9E9
| 500997 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#fefefe
| 500998 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#E9E9E9
| 500999 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#E9E9E9
| 501000 || || 5 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (500001)-(505000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (500001-510000)